Le Rêve (Picasso) (1932), een schilderij van Pablo Picasso 
 Le Rêve (Rousseau) (1910), een schilderij van Henri Rousseau
 Le Rêve (roman) (1888), een roman van Émile Zola
 Le Rêve (show), een show die wordt opgevoerd in hotel-casino Wynn (Las Vegas)